Division II i fotboll 1967 var 1967 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, en med 13 lag, två med 12 lag och en med 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta, i Norrlandsserien de två sämsta och i Södra Götalandsserien de fyra sämsta, degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

Sandvikens IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Sandvikens AIK och Luleå SK flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Holmsund från Allsvenskan och från division III kom Bodens BK, Frösö IF, Gimonäs CK och Ljusdals IF.

Svealand 

IK Brage gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Hallstahammars SK, Södertälje SK och Avesta AIK flyttades ner till division III. De ersattes av Hammarby IF från Allsvenskan och från division III kom IF Karlskoga/Bofors, Råsunda IS och Åshammars IK.

Norra Götaland 

Åtvidabergs FF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Finspångs AIK, Göteborgs AIK och Redbergslids IK flyttades ner till division III. De ersattes av IK Sleipner, Norrby IF och Tidaholms GoIF från division III.

Södra Götaland 

Östers IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IFK Kristianstad, Gunnarstorps IF, Hässleholms IF och IFK Ystad flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Värnamo, Nybro IF och Åstorps IF från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Det spelades aldrig någon tredje omgång då de matcherna inte spelade någon roll för resultatet. Matcherna som ställdes in var Åtvidabergs FF mot Östers IF och IK Brage mot Sandvikens IF.

Åtvidabergs FF och Östers IF till Allsvenskan 1968. IK Brage och Sandvikens IF fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1967
1967
Fotbollssäsongen 1967